Прилужний I
 Прилужний II
 Прилужний III